Linyola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Linyola (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Linyola (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar